Les 3 sex* est un organisme de bienfaisance basé à Montréal, qui lutte pour les droits sexuels et la santé sexuelle depuis 2015. L'organisme est également éditeur d'une revue en ligne et d'un magazine papier.

Historique et mission 
Les 3 sex* est un organisme de bienfaisance fondé en 2015 qui lutte pour les droits sexuels et la santé sexuelle. Il a été co-fondé par Marion Bertrand-Huot, Pamela Plourde et Sophie Morin, anciennes étudiantes du département de sexologie de l'Université du Québec à Montréal.

Devant le manque flagrant de communication entre les diverses « sphères sociales » (monde académique, communautaire et clinique), les trois étudiantes en sexologie ont décidé de mettre sur pied un organisme dans le but de créer une communauté d’universitaires, de professionnels et d’étudiants de la discipline sexologique ainsi que des domaines connexes tels que la psychologie, la sociologie, le travail social, etc. 

Son magazine en ligne a été lancé en septembre 2016. Étant au départ exclusivement une revue sexologique en ligne enregistrée comme organisme à but non lucratif, la revue s’est développée et a créé de nombreux projets en santé sexuelle en dehors de sa plateforme web. Conséquemment, depuis le 26 mars 2018, l’organisme s’est enregistré en tant qu’organisme de bienfaisance et multiplie les projets de mobilisation et de sensibilisation portant sur divers enjeux liés à la sexualité humaine.

Nom de l'organisme 
Le chiffre 3 dans le nom de l'organisme fait référence aux termes « sexe », « sexualité » et « sexologie ». L’astérisque fait référence à la troncature du terme « sex » lors qu'on effectue une recherche dans une base de donnée. 

.

Diffusion 
Depuis 2021, les 3 sex* publie une revue imprimée, en complément à sa revue en ligne.

Le colloque annuel « Sexualités et technologies » de l'organisme fait également partie de leurs initiatives de formation continue. 

Les 3 sex*, en partenariat avec la Chaire de recherche sur la diversité sexuelle et pluralité des genres de l'Université du Québec à Montréal, a réalisé sept capsules vidéos dressant le portrait de sept personnes issues de la diversité sexuelle et de genre dans sept régions du Québec. L'ensemble des capsules du projet, intitulé « La diversité est dans le pré », peuvent être visionnées en ligne.

Sensibilisation

Éducation

État brut 
En 2017, les 3 sex* ont lancé « État brut : Corps sexués », une banque de plus de 300 photos de corps sexués sans censure et non pornographique. Ce projet vise à rendre accessible des outils de qualité pour l'éducation à la sexualité ainsi qu'à contrer les stéréotypes et les préjugés. 

Au total,  ont collaboré au projet et ont accepté d'être photographiées. On y retrouve une diversité de genres, d'âges et d'origines ethniques.

Afin de rendre la banque d'image le plus accessible possible, celle-ci peut être téléchargée gratuitement par les intervenants et les organismes abonnés à Les 3 sex* .

Colloque « Sexualités et technologies » 
En partenariat avec l'Ordre professionnel des sexologues du Québec, l'organisme organise chaque année, depuis 2019, un colloque les enjeux sexologiques en lien avec le développement des technologies.

Première édition 
La première édition du colloque, « Sexualités et technologies: Enjeux actuels et futurs », a eu lieu le 9 mars 2019 à La Factry.

Liste des conférences :

 « On joue le jeu jusqu’au point où ça nous avantage » : Femmes et pouvoir de séduction au prisme des nouvelles technologies. Par Chiara Piazzesi, Professeure titulaire au Département de sociologie à l’Université du Québec à Montréal et Catherine Lavoie Mongrain, Doctorante en sociologie à l’Université du Québec à Montréal
 Présence sexuelle : Technologies du virtuel et sexualité humaine. Par Patrice Renaud, Professeur titulaire à l’Université du Québec en Outaouais et chercheur titulaire à l’Institut Pinel
 Utilisation sociosexuelle de l’application Tinder : qu’en sait-on? Par Maude Lecompte, candidate au doctorat en sexologie et chargée de cours à l’Université du Québec à Montréal
 L’érobotique ou le futur de la sexualité humaine : Implications éthiques et sociales. Par Simon Dubé, étudiant au doctorat en psychologie et chercheur au Centre de recherche en neurobiologie comportementale à l’Université Concordia

Deuxième édition 
La deuxième édition du colloque a eu lieu au Bain Mathieu le 7 mars 2020. 

Liste des conférences et panels:

 Le corps reproductif à l’ère du néolibéralisme : La technicisation des corps sexués dans l’industrie de la procréation assistée. Par Céline Lafontaine (Ph.D. sociologie), professeure titulaire au Département de sociologie de l'Université de Montréal.
 Réalité virtuelle et santé sexo-relationnelle : quelles applications en sexothérapies ? Par David Lafortune-Sgambato (Ph.D. psychologie), professeur au département de sexologie de l'Université du Québec à Montréal.
 Penser autrement le partage d’images intimes chez les jeunes : problèmes, discours et enjeux. Par Elisabeth Mercier (Ph.D. Communication) , professeure adjointe au Département de sociologie de l'Université Laval.
 L’impact des technologies sur les relations et l’intimité : émancipation ou entrave? Panel animé par Estelle Cazelais, avec Delphine DiTecco (M.A. Psychologie - Carleton), Caterine Bourassa-Dansereau (Ph.D. Communication - UQAM), Mylène de Repentigny-Corbeil (M.A. Communication - UQAM) et Geneviève Bergeron (Club Sexu).

Troisième édition 
Le 27 mars 2021 s'est déroulé la troisième édition du colloque. Cette édition s'est tenu entièrement en ligne, en raison de la pandémie de Covid-19. 

Liste des conférences et panels: 

 Les applications de rencontre et leurs usages queer : penser le bien-être sexuel au-delà des paniques morales et sanitaires. Par David Myles (Ph.D. Communications), professeur associé au Département de sexologie de l'Université du Québec à Montréal.
 Pornographie et racisme; état des lieux. Par Simon Corneau, professeur au Département de sexologie de l'Université du Québec à Montréal et Pam Plourde, étudiante au doctorat en sexologie à l'Université du Québec à Montréal.
 L'expérience du témoignage en ligne d'agressions à caractère sexuel. Enjeux pour l'intervention. Par Christine Thoër (Ph.D. Sociologie), professeure titulaire au Département de communication sociale et publique de l'Université du Québec à Montréal et Chantal Aurousseau (Ph.D. Communication), professeure au Département de communication sociale et publique de l'Université du Québec à Montréal.
 Quelles sont les conséquences de l’augmentation de l’utilisation des technologies des communications en lien avec la COVID-19 sur les droits sexuels et la santé sexuelle? Panel avec Annabel McLaughlin (sexologue et psychothérapeute) et Véronique Pronovost (doctorante en sociologie à l'Université du Québec à Montréal).
Le colloque offrait également six courtes conférences en ligne:
 The self-representation of sexual identity on social media (L'auto-représentation de son identité sexuelle sur les médias sociaux). Par Stefanie Duguay (Ph.D. Media and Communications), professeure adjointe au Département de communication, Université Concordia).
 Using pornography as a sexual pleasure seeking tool during the COVID-19 pandemic (La pornographie comme outil de plaisir sexuel pendant la pandémie de COVID-19). Par David L. Rodrigues (Ph.D. Social Psychology), chercheur associé Iscte - Instituto Universitário de Lisboa.
Regards technoféministes sur les robot.e.s sexuel.le.s. Par Lucia Flores Echaiz (Candidat.e à la maîtrise en droit, Université du Québec à Montréal), chercheur.e à Algora Lab.
La place de la cybersexualité pendant le confinement lié à la COVID-19. Par Sébastien Landry (Psychosexologue - France), École de Psycho Sexologie de Paris.
L’amour assisté par ordinateur : interfaces de rencontre et transgression paradoxale au Japon. Par Agnès Giard (Ph.D. Anthropologie), chercheuse associée au Sophiapol, Université Paris Nanterre.
Pornographic Videogames: Is There a Path to “Democratically Hedonistic” Play? (Jeux vidéo pornographiques : Est-ce qu'un développement « démocratiquement hédoniste » est possible ?). Par Jean Ketterling (PhD Student Legal Studies, Carleton University).

Quatrième édition

Cinquième édition

Publications 

 .
 .
 .

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 

 Site officiel

Sexologie
Sexualité
Droits LGBT au Québec
Éducation sexuelle
Organisme communautaire montréalais
Association ou organisme sans but lucratif au Québec
Association ou organisme québécois LGBT